Кухари  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кухари — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Кухари — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Кухари — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Кухари — село, входит в Иванковский район Киевской области
 Кухари — село в Ковельском районе Волынской области